Шимановский (; ) — польская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Шимановский, Антоний (род. 1951) — польский футболист.

В 
 Шимановский, Виталий Николаевич (1928—2000) — украинский ученый-строитель, в 1980—2000 годах — директор Украинского института стальных конструкций.
 Шимановский, Владимир Иванович (1879—1918) — инженер путей сообщения, борец за Советскую власть на Дальнем Востоке.
 
 Шимановский, Григорий Соломонович (1891—1965) — начальник центральной базы Министерства обороны СССР, генерал-майор.
 Шимановский, Иосиф Иванович (1896—1937) — советский организатор кинопроизводства, сотрудник ВЧК.

К—Ю 
 Шимановский, Кароль (1882—1937) — польский композитор, пианист, педагог, музыкальный критик.
 Шимановский, Леонид Андреевич (1930—1993) — пермский геолог, основатель гидрогеологической службы Урала.
 Шимановский, Мартын Феликсович (1857—1905) — российский горный инженер, рудопромышленник.
 Шимановский, Михаил (1831—1889) — экономист, переводчик и редактор журнала «Przyjaciel dzieci», профессор Императорского Варшавского университета.
 Шимановский, Николай Львович (род. 1951) — российский молекулярный фармаколог, член-корреспондент РАН.
 Шимановский, Шевель Наумович (1917—2005) — советский нефтяник, хозяйственный деятель. Почётный нефтяник СССР.
 Шимановский, Юлий Карлович (1829—1868) — русский хирург, профессор.

Шимановская 
 Шимановская, Мария (1789—1831) — виртуозная польская пианистка и композитор.

Топоним 
 Шимановский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в Амурской области России.

См. также 
 Шиман
 Шиманов
 Шиманский

Примечания